Le château de Nagoya peut désigner :
 le château de Nagoya, un château japonais dans la préfecture d'Aichi ;
 le château de Nagoya, un château japonais dans la préfecture de Saga.